Тенни () — английская фамилия и топоним:

 Тенни — город в штате Миннесота, США.
 Тенни, Джон (род. 1961) — американский актёр.
 Тенни, Энн (род. 1954) — австралийская актриса.

См. также 
 Тени (значения)